Jelenko, ime je za hrvatsku TV seriju za djecu, koju je producirala TV kuća Televizija Zagreb između 1980. i 1981. godine, a prikazala početkom 1981. godine.

Uloge
 Pero, Milan Luketić

 Ivo, Ramiz Pašić

 Bariša, Zvonko Lepetić

 Mate,  Špiro Guberina 

 Lugar Vidoje, Fabijan Šovagović

 Milicajac Mile, Ivo Serdar

 Dane, Zlatko Madunić

 Mara, (Ivina majka) Marija Sekelez

 Djed, Rade Marković

 Mijat, Miloš Kandić

 Baba Kulašuša, Finka Budak

 Slavko, Miroslav Mrđa

 Joco, Željko Kovačević

 Čiro, Zvonko Grdić

 Marica, Izeta Sinanović

Popis epizoda
 Tajna šumske kolibe
 Tko je vidio lovokradicu
 Osvetnik
 Šilo za ognjilo
 Teška odluka
 Bijeg u slobodu
 Snjegovi
 Zameteni puti
 San zimske noći
 Na tragu
 Potjera
 Predstava u štaglju
 Rastanak

Poznate izreke
 "Jelenko medenko, a tko će čistiti štalu?"

Vanjske poveznice
 Jelenko.com
 Youtube: Jelenko, prva epizoda: Tajna šumske kolibe
  Jelenko (TV serija) – upis na IMDB (engleski)

Hrvatske dramske serije
Hrvatske dječje serije
Televizijske serije iz 1980-ih